Kokikora är ett släkte av snäckor. Kokikora ingår i familjen punktsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Punktsnäckor
Kokikora